Мошнице
 Мошница (Лепосавић)